A A1 Team Malásia é a equipe que representa a Malásia na A1 Grand Prix.

Equipes de automobilismo da Malásia
Malásia